Rheinsberger Straße steht für:
Im Land Berlin
 Rheinsberger Straße (Berlin)

Im Land Brandenburg
 Rheinsberger Straße (Rheinsberg), in Rheinsberg, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, siehe Liste der Baudenkmale in Rheinsberg #Zechlinerhütte
 Rheinsberger Straße (Lindow, Mark), in Lindow (Mark), Landkreis Ostprignitz-Ruppin
 Rheinsberger Straße (Neuruppin), in Neuruppin, Landkreises Ostprignitz-Ruppin
 Rheinsberger Straße (Sonnenberg, Brandenburg), in Sonnenberg (Brandenburg), Landkreis Oberhavel, siehe Liste der Baudenkmale in Sonnenberg (Brandenburg) #Schulzendorf

Im Land Mecklenburg-Vorpommern
 Rheinsberger Straße (Mirow), in Mirow, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Abkürzung